Bratke ist der Familienname von:

 Gustav Bratke (1878–1952), sozialdemokratischer Politiker
 Sulla Bratke (1955–1987), deutscher Schlagzeuger

Siehe auch:
 Bradtke
 Bradke